Zaan (ètnia), nom alternatiu dels hotentots o boschemen
 Zaan (riu), riu de la província de l'Holanda Septentrional